Magnificat secundi toni (lat. für ‚Magnificat im 2. Ton‘) steht für folgende Kompositionen:
 Magnificat secundi toni (Alexander Agricola)
 Magnificat secundi toni  (Benedictus Appenzeller)
 Magnificat secundi toni (Gilles Binchois)
 Magnificat secundi toni (Antoine Brumel)
 Magnificat secundi toni (Manuel Cardoso)
 Magnificat secundi toni (Antonius Divitis)
 Magnificat secundi toni (John Dunstable)
 Magnificat secundi toni (Girolamo Frescobaldi)
 Magnificat secundi toni (Nicolas Gombert)
 Magnificat secundi toni (Moritz von Hessen-Kassel)
 Magnificat secundi toni (Johann Caspar von Kerll)
 Magnificat secundi toni (Orlando di Lasso)
 Magnificat secundi toni (Cristóbal de Morales)
 Magnificat secundi toni (Johannes Martini)
 Magnificat secundi toni (Pierre de la Rue)
 Magnificat secundi toni (Lambert de Sayve)
 Magnificat secundi toni (Samuel Scheidt)
 Magnificat secundi toni  (Claudin de Sermisy)
 Magnificat secundi toni (Francesco Soriano)
 Magnificat secundi toni (Matthias Weckmann)
 Magnificat secundi toni (Bernhard Ycart)